Dick de Boer (manager), een Nederlands manager van de band BZN
 Dick de Boer (voetbaltrainer), een Nederlands oud-voetballer en huidig trainer
 Dick de Boer (historicus), een Nederlands emeritus-hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen